VHCS je slobodna i besplatna aplikacija za administraciju Linux servera.

Vanjske poveznice 
 VHCS - službena webstranica 

Linux